Par bataille de Tarente on peut entendre :
La bataille de Tarente (282 av. J.-C.) est un accrochage naval des Tarentins sur les Romains,
La bataille de Tarente (272 av. J.-C.), prise de Tarente par les Romains,
La bataille de Tarente (242 av. J.-C.) entre les Romains et les Carthaginois durant la première guerre punique,
La bataille de Tarente (212 av. J.-C.) (ou ) est une victoire des Carthaginois sur les Romains durant la deuxième guerre punique,
La bataille de Tarente, opération aéronavale britannique contre la flotte italienne en novembre 1940.